

Code 39 (також відомий як «USS Code 39», «Code 3/9», «Code 3 of 9», «USD-3», «Alpha39») — штрих-кодове позначення, яким можна закодувати великі латинські літери (від A по Z), цифри (від 0 до 9) та деяких спеціальних символів таких як знак долара '$'. Штрих-код сам по собі не містить контрольної суми (на противагу, наприклад, Code 128). Цей код може зчитати будь-який зчитувач штрих-коду.

Кодування 
Символ *, який згадується нижче, не є правдивим закодованим символом, він є 'символом' початку/кінця для Code 39. Асиметричність бітового представлення символу дозволяє зчитувачам визначати напрямок просканованого штрих-коду. Цей код традиційно збігається із символом * у шрифтах штрих-коду та часто з'являтиметься у представленні, доступному для читання людиною поряд зі штрих-кодом.

Ці таблиці описують специфікацію 3 з 9:

Legend
Format1Format2Опис
WBШирока — Чорна
NbВузька — Чорна
wWШирока — Біла
nwВузька — Біла

Code Details
CharFormat1Format2
*NwNnWnWnN bWbwBwBwb 
-NwNnNnWnW bWbwbwBwB 
$NwNwNwNnN bWbWbWbwb 
%NnNwNwNwN bwbWbWbWb 
(space)NwWnNnWnN bWBwbwBwb 
.WwNnNnWnN BWbwbwBwb 
/NwNwNnNwN bWbWbwbWb 
+NwNnNwNwN bWbwbWbWb 
0NnNwWnWnN bwbWBwBwb 
1WnNwNnNnW BwbWbwbwB 
2NnWwNnNnW bwBWbwbwB 
3WnWwNnNnN BwBWbwbwb 
4NnNwWnNnW bwbWBwbwB 
5WnNwWnNnN BwbWBwbwb 
6NnWwWnNnN bwBWBwbwb 
7NnNwNnWnW bwbWbwBwB 
8WnNwNnWnN BwbWbwBwb 
9NnWwNnWnN bwBWbwBwb 
AWnNnNwNnW BwbwbWbwB 
BNnWnNwNnW bwBwbWbwB 
CWnWnNwNnN BwBwbWbwb 
DNnNnWwNnW bwbwBWbwB 
EWnNnWwNnN BwbwBWbwb 
FNnWnWwNnN bwBwBWbwb 
GNnNnNwWnW bwbwbWBwB 
HWnNnNwWnN BwbwbWBwb 
INnWnNwWnN bwBwbWBwb 
JNnNnWwWnN bwbwBWBwb 
KWnNnNnNwW BwbwbwbWB 
LNnWnNnNwW bwBwbwbWB 
MWnWnNnNwN BwBwbwbWb 
NNnNnWnNwW bwbwBwbWB 
OWnNnWnNwN BwbwBwbWb 
PNnWnWnNwN bwBwBwbWb 
QNnNnNnWwW bwbwbwBWB 
RWnNnNnWwN BwbwbwBWb 
SNnWnNnWwN bwBwbwBWb 
TNnNnWnWwN bwbwBwBWb 
UWwNnNnNnW BWbwbwbwB 
VNwWnNnNnW bWBwbwbwB 
WWwWnNnNnN BWBwbwbwb 
XNwNnWnNnW bWbwBwbwB 
YWwNnWnNnN BWbwBwbwb 
ZNwWnWnNnN bWBwBwbwb 

Будь ласка, зауважте: In between each character (the start and stop characters included). There is a thin space (shown as w below). For example, if you wanted a Code 39 barcode composed of the letter «A», you would need the following to be encoded: «*A*». [bWbwBwBwb]w[BwbwbWbwB]w[bWbwBwBwb] 
The code will not be read without these spaces.

Code 39 mod 43 
Code 39 is sometimes, though rarely, used with an optional modulo 43 check digit. Using it requires this feature to be enabled in the barcode reader. The code with check digit is referred to as Code 39 mod 43. 

Як обрахувати контрольну суму:
 Взяти значення (від 0 до 42) кожного символу у штрих-коді за виключенням початкового та кінцевого кодів.
 Просумувати значення.
 Поділити результат на 43.
 Це число позначатиме символ контрольної суми, який необхідно доповнити.

Зокрема на мові Visual Basic відповідний вираз буде такий:
Const charSet As String = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%"
Function Mod43(C39 As String) As String
  For i = 1 To Len(C39)
    total = InStr(charSet, Mid(C39, i, 1)) - 1 + total
  Next i
  Mod43 = C39 & Mid$(charSet, (total Mod 43 + 1), 1)
End Function
а на мові Java так (з перевіркою неправильних символів):
public static final String charSet = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ-. $/+%";
public static char getChecksum(String barCode) throws Exception
{
  int total = 0;
  CharacterIterator it = new StringCharacterIterator(barCode);
  for (char ch = it.current(); ch != CharacterIterator.DONE; ch = it.next())
  {
    int charValue = charSet.indexOf(ch);
    if (charValue == -1)
    {
      // Invalid character.
      throw new Exception("Input String '" +barCode+ "' contains characters that are invalid in a Code39 barcode.");
    }
    total += charValue;
  }
  int checksum = total % 43;
  return charSet.charAt(checksum);
}

Code 39 з повною таблицею ASCII 
Code 39 обмежується 44 символами. In Full ASCII Code 39 Symbols 0-9, A-Z, «.» ,and «-» are the same as their representations in Code 39. Lower case letters, additional punctuation characters and control characters are represented by sequences of two characters of Code 39.

Code Details
  NrCharacterEncoding   
  NrCharacterEncoding   
  NrCharacterEncoding   
  NrCharacterEncoding
  0NUL%U
  32[space][space]
  64@%V
  96`%W
  1SOH$A
  33!/A
  65AA
  97a+A
  2STX$B
  34"/B
  66BB
  98b+B
  3ETX$C
  35#/C
  67CC
  99c+C
  4EOT$D
  36$/D
  68DD
  100d+D
  5ENQ$E
  37%/E
  69EE
  101e+E
  6ACK$F
  38&/F
  70FF
  102f+F
  7BEL$G
  39'/G
  71GG
  103g+G
  8BS$H
  40(/H
  72HH
  104h+H
  9HT$I
  41)/I
  73II
  105i+I
  10LF$J
  42*/J
  74JJ
  106j+J
  11VT$K
  43+/K
  75KK
  107k+K
  12FF$L
  44,/L
  76LL
  108l+L
  13CR$M
  45--
  77MM
  109m+M
  14SO$N
  46..
  78NN
  110n+N
  15SI$O
  47//O
  79OO
  111o+O
  16DLE$P
  4800
  80PP
  112p+P
  17DC1$Q
  4911
  81QQ
  113q+Q
  18DC2$R
  5022
  82RR
  114r+R
  19DC3$S
  5133
  83SS
  115s+S
  20DC4$T
  5244
  84TT
  116t+T
  21NAK$U
  5355
  85UU
  117u+U
  22SYN$V
  5466
  86VV
  118v+V
  23ETB$W
  5577
  87WW
  119w+W
  24CAN$X
  5688
  88XX
  120x+X
  25EM$Y
  5799
  89YY
  121y+Y
  26SUB$Z
  58:/Z
  90ZZ
  122z+Z
  27ESC%A
  59;%F
  91[%K
  123{%P
  28FS%B
  60<%G
  92\%L
  124|%Q
  29GS%C
  61=%H
  93]%M
  125}%R
  30RS%D
  62>%I
  94^%N
  126~%S
  31US%E
  63?%J
  95_%O
  127DEL%T, %X, %Y, %Z

Див. також 
 Штрих-кодування

Посилання 
 Вільні шрифти для Code 39 — TrueType та OpenType 
 Специфікація Code 39 на OpenBarcode.org

Маркування
Штрих-коди
Статті з прикладами коду мовою Java
Статті з прикладами коду мовою Visual Basic